Міста Гвінеї — список найбільших населених пунктів держави Гвінея.

Список міст Гвінеї

Джерела

Посилання 

 Національне бюро статистики Гвінеї 
 mongabay.com: Чисельність населення міст Гвінеї 

Гвінея